Listenplatz bezeichnet
 den von einer politischen Partei zugeordneten Platz eines kandidierenden Mitgliedes auf einer Wahlliste
 Listenplatz (Berufung), die von der Fakultät (Hochschule) festgelegte Reihenfolge von Bewerbern um eine Professur